Ricardo Serrano (atleet) (1980) : Spaans atleet
 Ricardo Serrano (wielrenner) (1978) : Spaans wielrenner